Легінь — юнак, парубок, хлопець.
 «Легінь» — вокальний чоловічий квартет.

Примітки